«» — официальный орган Украинской социал-демократической партии (УСДП), действовавшей в Галиции и Буковине.

Первый номер газеты вышел в 1906 году в Черновцах. В феврале 1907 года издание было переведено во Львов, где выходило до 1912 года и в 1919—1924 годах.

«Земля і воля» была первой украинской социал-демократической газетой на Буковине.

Литература 
 
 

Газеты по алфавиту
Газеты на украинском языке
Газеты Галиции и Лодомерии
Печатные издания, возникшие в 1906 году
Социалистическая пресса